Заглавова — чешская фамилия.

 Заглавова, Сандра (род. 1985) — чешская теннисистка.
 Заглавова, Линда (род. 1988) — чешская теннисистка.
 Заглавова-Стрыцова, Барбора (р.1986) — чешская теннисистка.